А́ксель Шпри́нгер (; ,  — , ) — немецкий журналист, основатель и владелец Axel Springer AG.

Биография 

Родился в Альтоне (Гамбург) в семье издателя Генриха Шпрингера. Карьеру начал в 1947 году с учреждения компании Axel Springer GmbH в Гамбурге. Под крышей этой компании находилась газета «Hamburger Abendblatt», а позднее Шпрингер расширил деятельность, начав издание новых журналов, таких как «Hör zu» — популярный журнал ТВ- и радио-программ. В 1952 году Шпрингер в список деятельности добавил издание таблоида «Bild», который вскоре стал влиятельным масс-ежедневником тиражом более 1 миллиона.

Примечания

Литература 
 Стржижовский Л. Ф. Стреляет пресса Шпрингера. — М.: Политиздат, 1978. — 80 с. — (Владыки капиталистического мира).
 Стржижовский Л. Ф. Под невидимым прицелом. — М.: Политиздат, 1984. — 212 с. — (Империализм: события, факты, документы).

Ссылки 
  Axel Springer und seine Feinde

Журналисты Германии
Медиамагнаты